Borlänge kan syfta på:

 Borlänge kommun – en kommun i Dalarnas län
 Borlänge – en tätort i Borlänge kommun
 Borlänge municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Stora Tuna landskommun 1891–1898
Borlänge köping – en tidigare köping i Kopparbergs län 1898–1943
Borlänge stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1944–1970
Borlänge centralstation – en järnvägsstation
Borlänge Tidning – svensk tidning
Borlänge Bandy – bandyklubb i Sverige
Borlänge HF – handbollsförening i Sverige
Borlänge HK – ishockeyförening i Sverige